Štefanová může být:

 Štefanová – obec v okrese Pezinok na Slovensku
 Štefanová (Vrátna dolina) – osada ve Vrátné dolině v Malé Fatře na Slovensku
 Štefanová (hora) (1305 m) – hora ve Velké Fatře na Slovensku
 Štefanová (národní přírodní památka) – jeskyně v Demänovském jeskynním systému na Slovensku
 Štefanová (přírodní památka) – přírodní památka u obce Vrbovce, okres Myjava  na Slovensku